Nanhermanniidae är en familj av kvalster. Enligt Catalogue of Life ingår Nanhermanniidae i överfamiljen Nanhermannioidea, ordningen Sarcoptiformes, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen kvalster, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Nanhermanniidae 62 arter. 

Nanhermanniidae är enda familjen i överfamiljen Nanhermannioidea. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Nanhermanniidae